«Война́ в до́ме» () — американский фильм о вьетнамском синдроме и взаимоотношениях ветерана-солдата с его семьёй по возвращении домой. Режиссёр — Эмилио Эстевес — снял драму по пьесе Джеймса Даффа «Домашний фронт» 1984 года. Премьера картины состоялась 6 сентября 1996 года в рамках кинофестиваля в Торонто.

Сюжет 
В 1972 году молодой ветеран войны во Вьетнаме возвращается в семью, но не может адаптироваться к мирной жизни и находится в состоянии тяжелейшего психологического кризиса. Его девушка ушла к другому, он в отчаянии и не находит взаимопонимания с родителями и сестрой, направляя на них свою озлобленность. Это не обычная семейная ссора — это вьетнамская война, на которую он отправился добровольцем по настоянию отца, пришла в его дом. И в день благодарения вместо праздника горечь выплёскивается наружу, а тайное становится явным.

В ролях 
 Эмилио Эстевес — Джереми Кольер
 Мартин Шин — Боб Кольер, его отец
 Кэти Бейтс — Маурин Кольер, его мать
 Кимберли Уильямс — Карен Кольер, его сестра
 Марк Х. Нельсон — рядовой По
 Майкл Вайсман — лейтенант
 Энн Хирн — профессор Трейси
 Корин Немек — Дональд
 Рене Эстевес — Бренда
 Джеффри Блейк — Дэвид
 Карла Гуджино — Мелисса
 Пенелопа Аллен — Марджори

Ссылки 
 
 
 

Фильмы-драмы США
Фильмы о войне во Вьетнаме
Фильмы Эмилио Эстевеса
Фильмы США 1996 года
Фильмы о Дне благодарения